South Fork steht für:

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 South Fork (Colorado)
 South Fork (Missouri)
 South Fork (Pennsylvania)
 South Fork (Wisconsin), im Rusk County
 South Fork (Town), Town(ship) im Rusk County, Wisconsin

in Kanada:
 South Fork (Saskatchewan)

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 South Fork Grand River (South Dakota)
 South Fork Musselshell River
 South Fork Shenandoah River

Weiteres:
 South Fork (Antarktika), Seitental des Wright Valley in der Antarktis
 South-Fork-Talsperre, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Big South Fork National River and Recreation Area, ein Erholungsgebiet in Kentucky und Tennessee, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 South Fork Township
 Southfork Ranch